Wayland steht für:

 eine andere Form des männlichen Vornamens Waylon
 Wayland (Display-Server-Protokoll), ein Display-Server-Protokoll für Linux
 Wayland, ein britisches Werkstattschiff, siehe Antonia (Schiff, 1922)

Wayland ist der Familienname folgender Personen:

 Newton Wayland (1940–2013), US-amerikanischer Dirigent, Arrangeur, Komponist und Tasteninstrumentenspieler

Wayland ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wayland (Idaho)
 Wayland (Illinois)
 Wayland (Iowa), im Washington County
 Wayland (Kentucky)
 Wayland (Massachusetts)
 Wayland (Michigan)
 Wayland (Minnesota)
 Wayland (Missouri)
 Wayland (New York)
 Wayland (Ohio)
 Wayland (Pennsylvania)
 Wayland (Virginia)
 Wayland Springs, Tennessee

Siehe auch:

 Wayland’s Smithy, Hügelgrab in Oxfordshire